Moreno Veloso ha studiato Fisica all'università, ma lavora professionalmente nella musica in Brasile e all'estero.

Biografia

Figlio di Caetano Veloso, uno dei più importanti esponenti della musica popular brasileira (MPB) ben conosciuto a livello internazionale, e della sua prima moglie, l'attrice Andréa (Dedé) Gadelha Veloso, è sposato dal 2004 con l'antropologa Clara Flaksman e ha due figli.

Nel 2000 ha registrato il suo primo disco Máquina de Escrever Música per l'etichetta Rock it!, di Dado Villa-Lobos. Nel 2014 ha lanciato Coisa Boa. Ha composto per diversi artisti come Adriana Calcanhotto, Roberta Sá, e anche per il padre.
Nell'estate del 2018, insieme al padre e ai due fratelli, ha compiuto una tournée in Italia.

Collegamenti esterni 

 Máquina de Escrever Música

Cantautori di MPB
Nati nello stato di Bahia
Cantanti figli d'arte